

Patronyme 

Alexandre Papadiamándis (grec moderne : ) (1851-1911), écrivain du  en Grèce.
Pierre Papadiamandis (1937-2022), ou simplement Diamandis, pianiste et compositeur français d'origine grecque.

Patronyme grec